Barbican est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 32 espèces d'oiseaux qui constituent les 6 (ou 7) genres suivants : Buccanodon, Gymnobucco, Lybius, Stactolaema, (Trachylaemus), Trachyphonus et Tricholaema. Tous ces genres font partie de la famille des Capitonidae selon HBW et Clements ou de la famille des Ramphastidae selon Howard & Moore et l'IOC. Leur ordre est celui des Piciformes. Ce sont :

Barbican à collier - Lybius torquatus - Black-collared Barbet
Barbican à diadème - Tricholaema diademata - Red-fronted Barbet
Barbican à face rouge - Lybius rubrifacies - Red-faced Barbet
Barbican à gorge grise - Gymnobucco bonapartei - Grey-throated Barbet
Barbican à narines emplumées - Gymnobucco peli - Bristle-nosed Barbet
Barbican à poitrine brune - Lybius melanopterus - Brown-breasted Barbet
Barbican à poitrine noire - Lybius rolleti - Black-breasted Barbet
Barbican à poitrine rouge - Lybius dubius - Bearded Barbet
Barbican à taches jaunes - Buccanodon duchaillui - Yellow-spotted Barbet
Barbican à tête blanche - Lybius leucocephalus - White-headed Barbet
Barbican à tête jaune - Stactolaema anchietae - Anchieta's Barbet
Barbican à tête noire - Tricholaema melanocephala - Black-throated Barbet
Barbican à tête rouge - Trachyphonus erythrocephalus - Red-and-yellow Barbet
Barbican barré - Lybius undatus - Banded Barbet
Barbican bidenté - Lybius bidentatus - Double-toothed Barbet
Barbican chauve - Gymnobucco calvus - Naked-faced Barbet
Barbican d'Arnaud - Trachyphonus darnaudii - D'Arnaud's Barbet
Barbican de Chaplin - Lybius chaplini - Chaplin's Barbet
Barbican de Levaillant - Lybius minor - Black-backed Barbet
Barbican de Sladen - Gymnobucco sladeni - Sladen's Barbet
Barbican de Vieillot - Lybius vieilloti - Vieillot's Barbet
Barbican de Whyte - Stactolaema whytii - Whyte's Barbet
Barbican du Miombo - Tricholaema frontata - Miombo Pied Barbet
Barbican funèbre - Tricholaema lacrymosa - Spot-flanked Barbet
Barbican guifsobalito - Lybius guifsobalito - Black-billed Barbet
Barbican hérissé - Tricholaema hirsuta - Hairy-breasted Barbet
Barbican olivâtre - Stactolaema olivacea - Green Barbet
Barbican oreillard - Stactolaema leucotis - White-eared Barbet
Barbican perlé - Trachyphonus margaritatus - Yellow-breasted Barbet
Barbican pie - Tricholaema leucomelas - Acacia Pied Barbet
Barbican pourpré - Trachyphonus purpuratus ou Trachylaemus purpuratus - Yellow-billed Barbet
Barbican promépic - Trachyphonus vaillantii - Crested Barbet

Nom d'oiseau ambigu